

Geografia 
 Gran Bretagna
 Coln St. Dennis – villaggio e parrocchia civile  della contea del Gloucestershire, Inghilterra
 St Dennis – villaggio e parrocchia civile della contea della Cornovaglia, Inghilterra

 Stati Uniti d'America
 Dennis – comune della contea di Barnstable, Massachusetts
 Dennis – township della contea di Cape May, New Jersey
 Dennis – census-designated place della contea di Delaware, Oklahoma

Personaggi 
 Dennis the Menace – striscia a fumetti britannica
 Dennis the Menace – striscia a fumetti statunitense

Musica 
 Dennis – gruppo musicale rock progressivo
 Dennis & the Jets – gruppo musicale di Firenze

Personaggi immaginari 
 Dennis – protagonista del fumetto statunitense Dennis the Menace
 Dennis – protagonista del fumetto britannico Dennis the Menace
 Dennis the Locomotive – personaggio di The Railway Series
 Dennis detto Dommes – Noto e grande filosofo e tuttologo di fine anni 90 ed inizio anni 2000, ricordato anche per i suoi grandi insegnamenti di vita sin dalla giovane età.

Persone 
 Aaron Dennis – calciatore americo-verginiano
 Ángel Dennis – pallavolista cubano
 Carl Dennis – poeta e accademico statunitense
 Carolyn Dennis, talvolta indicata come Carol Dennis o Carol Dennis-Dylan – cantante e attrice statunitense
 Cathy Dennis – cantante, compositrice e produttrice discografica britannica
 Chris Dennis – musicista inglese
 Clare Dennis – nuotatrice australiana
 Eddie Dennis – wrestler e docente gallese
 Greg Dennis – ex cestista statunitense
 Jake Dennis – pilota automobilistico britannico
 Les Dennis, propr. Leslie Dennis Heseltine – attore, comico e conduttore televisivo britannico
 Mike Dennis, propr. Walter Michael Dennis – ex giocatore di football americano statunitense
 Patrick Dennis – pseudonimo di Edward Everett Tanner III, scrittore statunitense
 Peter Dennis – attore britannico
 Robert Dennis – ex velocista liberiano
 Rohan Dennis – ciclista australiano
 Ron Dennis – imprenditore e dirigente sportivo britannico
 Ronald Dennis – attore, ballerino e cantante statunitense
 Sandy Dennis – attrice statunitense
 Teah Dennis – calciatore liberiano

Altro 
 Dennis – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Dionigi
 Dennis – videogioco del 1993 per Amiga e Super NES
 Alexander Dennis –  azienda britannica attiva nella produzione di autobus

Pagine correlate 
Denis
Dennys
Denys